

Кіпріно — село, Нев'янський міський округ, Свердловська область
 Кіпріно — село, Шелаболіхинський район, Алтайський край